Reis
Roberto III da Escócia — nascido como João Stewart 

Outros nobres
Roberto III de Worms — conde de Worms e de Rheingau 
Roberto III de Loritello — também conhecido como Roberto II de Bassunvilla ou de Bassonville; o conde de Conversano  e de Loritello 
Roberto III de Beaumont — também conhecido como Mãos Brancas, Roberto Blanchemains e Robert de Breteuil; conde de Leicester 
Roberto III de Dreux — dito o Gasteblé ("gasta-trigo);  conde de Dreux e de Brie-Comte-Robert 
Roberto III da Flandres — também conhecido Roberto de Béthune e cognominado Leão da Flandres; conde de Nevers entre  e conde da Flandres 
Roberto III de Artois — senhor de Conches, conde titular de Artois, conde de Beaumont-le-Roger e conde de Richmond 
Roberto da Germânia — príncipe-eleitor do Palatinado como Ruperto III  e rei da Germânia como Ruperto I 
Roberto III de La Marck — militar e historiador francês, Marechal da França, duque de Bouillon, senhor de Sedan e Fleuranges 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história